Best Of Indira је прва компилација највећих хитова српске певачице Индире Радић. Два албума изашла су у продају 9. децембра 2013. године. Осим Индириних најпознатијих песама у периоду од 1996. до 2011. године, уврштене су и песме Zodiac, Пожелела, Нова крв и Лош си рођен. Неке друге познате песме (Тетоважа, Лепо се проведи, Ватромет, Зашто тако наопако, Хајде, сестро, Пије ми се, пије, Киша) нису се нашле на албуму.

О албуму

Пријем

Списак песама 

 „-{Best Of Indira}-“ (диск 1):

|- align=center
|1||align=left|„Нова крв“||align=left|3:57||
|- align=center
|2||align=left|„Лош си рођен“||align=left|3:45||
|- align=center
|3||align=left|„Пожелела“||align=left|3:37||
|- align=center
|4||align=left|„-{Zodiac}-“||align=left|3:35||
|- align=center
|5||align=left|„Две музике“||align=left|3:29||
|- align=center
|6||align=left|„Живим да живим“||align=left|3:20||
|- align=center
|7||align=left|„Пусти ме“||align=left|3:52||
|- align=center
|8||align=left|„Не долазиш у обзир“||align=left|3:12||
|- align=center
|9||align=left|„Иде то с годинама“||align=left|4:05||
|- align=center
|10||align=left|„Април“||align=left|3:07||
|- align=center
|11||align=left|„Љубав кад престане“||align=left|4:08||
|- align=center
|12||align=left|„Био си ми драг“||align=left|3:22||
|- align=center
|13||align=left|„Хероји“||align=left|3:28||
|- align=center
|14||align=left|„Мој животе да л‘ си жив“||align=left|3:51||
|- align=center
|15||align=left|„Змај“||align=left|3:31||
|- align=center
|16||align=left|„Исток, север, југ и запад“дует са Црвеном јабуком||align=left|3:41||
|- align=center
|17||align=left|„Нисам сумњала“||align=left|4:07||
|- align=center
|18||align=left|„Има туга име, улицу и број“дует са Џенаном Лончаревићем||align=left|3:22||
|- align=center
|19||align=left|„Лопов“дует са Аленом Исламовићем||align=left|3:26||
|- align=center
|20||align=left|„Свеједно је“||align=left|3:58||
|- align=center
|21||align=left|„Хвала што ниси“||align=left|3:38||
|- align=center
|22||align=left|„И у добру и у злу“||align=left|2:50||
|- align=center
|}

 „-{Best of Indira}-“ (диск 2):

|- align=center
|1||align=left|„На трапезу локалног циркуса“||align=left|3:58||
|- align=center
|2||align=left|„Имали смо, нисмо знали“дует са Аленом Исламовићем||align=left|3:54||
|- align=center
|3||align=left|„Кафана“||align=left|3:55||
|- align=center
|4||align=left|„Волиш ли ме ти“||align=left|3:29||
|- align=center
|5||align=left|„Педесет година“||align=left|3:34||
|- align=center
|6||align=left|„Упаљач“||align=left|3:17||
|- align=center
|7||align=left|„Осветница“||align=left|3:13||
|- align=center
|8||align=left|„Ако ме заволиш“||align=left|4:06||
|- align=center
|9||align=left|„Сто на сат“ дует са Лексингтон бендом||align=left|3:34||
|- align=center
|10||align=left|„Не боли то“||align=left|3:43||
|- align=center
|11||align=left|„Круг“||align=left|3:27||
|- align=center
|12||align=left|„Забрањено“||align=left|4:03||
|- align=center
|13||align=left|„Да камен заплаче“||align=left|3:40||
|- align=center
|14||align=left|„Већ дуго не верујем“||align=left|3:33||
|- align=center
|15||align=left|„Гром“||align=left|3:25||
|- align=center
|16||align=left|„Отиш’о си, остала сам“||align=left|3:04||
|- align=center
|17||align=left|„Децембар“||align=left|3:42||
|- align=center
|18||align=left|„Малине“||align=left|4.19||
|- align=center
|19||align=left|„Где ћемо вечерас“||align=left|3:35||
|- align=center
|20||align=left|„Иди љубави“||align=left|3:30||
|- align=center
|21||align=left|„Живот иде даље“||align=left|3:13||
|- align=center
|}
|}

Спољашње везе 
 Индира Радић - Best Of Indira на сајту discogs

Компилације 2013.
Албуми Индире Радић
Албуми издати за Grand Production